Q steht für:

 Q, ein Buchstabe des lateinischen Alphabets

 Logienquelle Q, eine vermutete, den Evangelien nach Matthäus und Lukas zugrundeliegende schriftliche Tradition
 Q, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1982, siehe American Monster
 Q (Komplexitätsklasse), ein Begriff aus der Informatik
 Q (Mac), ein Mac-OS-X-QEMU-Cocoa-Port (virtuelle Maschine)
 Q (Programmiersprache, 1991)
 Q (Programmiersprache, 2003)
 Q (Radioshow), eine kanadische Hörfunksendung
 Q (Roman), ein Historienroman
 Q (Zeitschrift), eine britische Zeitschrift
 Q-Zyklus (von engl. Quinone), in der Biochemie eine Folge von Redoxreaktionen
 QAnon, ein Verbreiter von Verschwörungstheorien
 den Originaltitel des französischen Films Q – Sexual Desire aus dem Jahr 2011
 eine Figur aus der Serie Die verlorenen Inseln
 Deckname einer Figur in James-Bond-Filmen, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen#Q
 eine fiktive Spezies im Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Q
 ein Channel-Dienst im QuakeNet
 philippinisches Kfz-Kennzeichen für spezielle Einsatzzwecke reserviert
 Tobin’s Q, eine wirtschaftswissenschaftliche Kennzahl
 DJ Q-Ball (* 1974), US-amerikanischer DJ und Sänger der Bloodhound Gang

Q ist der Künstlername folgender Personen

 Q (Musikproduzent)
 Maggie Q (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Stacey Q (* 1958), US-amerikanische Sängerin, Tänzerin, Synchronsprecherin
 Qualid "Q" Ladraa, Juror bei Germany’s Next Topmodel/Staffel 5

Q steht als Abkürzung für:

 Guatemaltekischer Quetzal, die guatemaltekische Währung
 Queensland, ein australischer Bundesstaat
 Quintal, der österreichische Meterzentner oder Doppelzentner

Q ist das Symbol oder Zeichen für:

Mathematik:

 die Menge der rationalen Zahlen , siehe Rationale Zahl

Physik:
 Abfluss, in der Hydrologie
 Blindleistung
 elektrische Ladung
 Generalisierte Koordinate
 Gütefaktor
 (in verschiedenen Werken) die Hebellast, siehe Belastung (Physik)
 Ladungsoperator (geschrieben )
 Lichtmenge
 Volumenstrom
 Wärmemenge

Technik:

 Förderstrom
 Zeitspanvolumen

Numismatik:

 Châlons-en-Champagne, bis 1998 Châlons-sur-Marne, auf französischen Münzen bis 1572
 Narbonne, auf französischen Münzen von 1586 bis 1710
 Perpignan, auf französischen Münzen von 1710 bis 1837

Q steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Anhänger

Sonstiges:

 die Menge der Zustände in der Automatentheorie
 eine Einheit in der Barometrischen Höhenmessung in der Luftfahrt
 Glutamin, eine Aminosäure
 Katar, als internationales Kfz-Kennzeichen
 Qualitätsfaktor in der Seismologie
 Quarter = mittelgroße Kammer (z. B. für Traber, Paint Horse, Appaloosa, Arabermix, junge Quarter), siehe Reitsattel#Westernsattel
 Im Telefonbuch bedeutete ein spiegelverkehrtes Q vor einer Rufnummer, dass an diesem Telefonanschluss ein automatischer Anrufbeantworter geschaltet ist (veraltet)
 Ubichinon-10, ein Coenzym

q steht für:

 den kleinen Finger der Zupfhand beim Fingersatz für Gitarre, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand
 in Österreich von 1950 bis 1977 für die Maßeinheit Zentner

q ist das Symbol oder Zeichen für:

Chemie:

 spezifische Partialstoffmenge

Siehe auch:
 Baureihe Q

Abkürzung